Il doppio del torneo di tennis Samsung Securities Cup 2000, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Tim Crichton e Ashley Fisher che hanno battuto in finale František Čermák e Ota Fukárek 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Tim Crichton /  Ashley Fisher (Campioni)
 Vadim Kucenko /  Oleg Ogorodov (primo turno)

 Noam Behr /  Aisam-ul-Haq Qureshi (quarti di finale)
 Eric Taino /  John van Lottum (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Samsung Securities Cup 2000